2 miejscowości w Polsce: 
 Strzelniki – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski 
 Strzelniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
1 miejscowość na Białorusi:
 Strzelniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Krasna